Шокай — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Шокай — село в Жамбылском районе Жамбылской области.
Шокай — село в Осакаровском районе Карагандинской области Казахстана.
Шокай — станция в Осакаровском районе Карагандинской области Казахстана.
 Шокай — село в Мангистауском районе Мангистауской области.

См. также 
 Шокай, Мустафа (1890—1941) — казахский общественный и политический деятель, публицист, идеолог борьбы за свободу и независимость Единого Туркестана.